Открытый чемпионат Малайзии 2015 — 10-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Мирового тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году соревнования прошли с 28 сентября по 4 октября. Турнир открывал осеннюю серию турниров в Восточной Азии.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Кэй Нисикори
 Парный турнир —  Марцин Матковский /  Леандер Паес

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 8 в мире на тот момент). Испанец в итоге смог выиграть соревнования, обыграв в финале второго номера посева Фелисиано Лопеса. Прошлогодний победитель соревнований Кэй Нисикори не защищал свой титул.

В парном турнире победителем стала вторая сеянная пара Хенри Континен и Трет Конрад Хьюи. которые в финале переиграли первых номеров посева Равена Класена и Раджива Рама. Прошлогодние чемпионы Марцин Матковский и Леандер Паес не защищали свой титул, однако Паес принял участие в турнире в альянсе с Григором Димитровом и проиграл на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Фелисиано Лопеса со счётом 7-5, 7-5.
 Феррер выигрывает свой 4-й одиночный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лопес сыграл свой 2-й одиночный финал в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Хенри Континен /  Трет Конрад Хьюи обыграли  Равена Класена /  Раджива Рама со счётом 7-6(4), 6-2.
 Континен выигрывает свой 5-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюи выигрывает свой 3-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
2015